ЛиАЗ-6213 — сочленённый низкопольный городской автобус особо большой вместимости производства Ликинского автобусного завода, первый в России автобус такого типа, являющийся заменой модели ЛиАЗ-6212. Предназначен для крупных городов с интенсивным и сверхинтенсивным пассажиропотоками. Серийное производство начато в 2008 году, с ноября 2014 года по октябрь 2016 года производство было заморожено.

По состоянию на август 2022 года, выпущено не менее 2900 экземпляров, они эксплуатируются в Алма-Ате, Астане, Белове, Великом Новгороде, Кемерове, Киселёвске, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченске, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Санкт-Петербурге, Тюмени и Ярославле. В Междуреченске, Новокузнецке, Новомичуринске, Новомосковске, Ноябрьске, Оленегорске, Прокопьевске и Тольятти работали в качестве служебных. Некоторое время использовались в Вологде, Воронеже и Северодвинске. В июле 2019 года один автобус прибыл на испытания в Уфу. Основная доля этих автобусов была поставлена с завода в Москву: не менее 2000 экземпляров, 70% от общего количества выпущенных.

Модификации

Троллейбусы на базе ЛиАЗ-6213 
В кузове ЛиАЗ-6213.00 в 2008 году были построены троллейбусы ЛиАЗ-6236, МТРЗ-6232 (3690) и СВАРЗ-6234 (3699) (все по одному экземпляру).

СВаРЗ-6234 
Машина 3699 работала на троллейбусных маршрутах Филиала «Центральный» ГУП «Мосгортранс» (бывш. ФАТП) г. Москвы и передана в музей в июне 2019 года, машина 3690 списана в апреле 2015 года.

ЛиАЗ-6236 
Троллейбус сделан на авторемонтном заводе в городе Дупница в 2008 году, в кузове первого опытного экземпляра российского автобуса ЛиАЗ-6213.00, получил индекс ЛиАЗ-6213Т (позднее ЛиАЗ-6236). Машина была отправлена на испытания в болгарский город Пловдив, в дальнейшем работала некоторое время в болгарском городе Перник. Начиная с 2016 года, троллейбус стоял без движения во Львове, но 18 июля 2019 года был перевезён в Луцк.

Примечания

Ссылки 
 ЛиАЗ-6213 на сайте «Группы ГАЗ»
 ЛиАЗ-6213 на сайте «Мир ЛиАЗ-6212»

Автобусы ЛиАЗ
Сочленённые автобусы